

Toponyme 

 Rue de la Victoire, voie belge de Bruxelles.
 Rue de la Victoire, voie française de Paris.

Victoire Rue